Битва при Никополе может означать:
 Битва при Никополе (48 до н. э.) — сражение между римской армией и войсками Фарнака II у Никополя в Малой Армении.
 Битва при Никополе (1396) — победа османских войск над коалицией христианских государств.
  — битва французских и османских войск.
 Битва при Никополе (1877) — победа русских войск над османским гарнизоном Никополя.